Giustizia –  ordine virtuoso dei rapporti umani
 Giustizia – dipinto a tempera su tavola di Biagio d'Antonio databile al 1490
 Giustizia – divinità della mitologia romana
 Giustizia – affresco di Giotto databile al 1306
 Giustizia – dipinto a olio su tavola di Piero del Pollaiolo databile al 1470
 Giustizia – affresco di Raffaello Sanzio databile al 1508
 Giustizia – affresco staccato di Tiziano databile al 1508